Ва́йнер — німецьке () та єврейське () прізвище, що перекладається, як «винороб», або людина, пов'язана з вином, продавець вина.

Відомі носії 
 Вайнер Аркадій Олександрович — радянський та російський письменник, сценарист та драматург. Брат та співавтор письменника та журналіста Георгія Вайнера.
 Вайнер Георгій Олександрович — радянський і російський письменник та журналіст. Брат та співавтор письменника та журналіста Аркадія Вайнера.
 Вайнер Дженніфер (1970) — американська письменниця, телевізійний продюсер та журналіст.
 Вайнер Єгуді Лазарович ( 1929) — американський композитор єврейського походження. Син Лазаря Вайнера.
 Вайнер Ілля Гершович (1925—1973) — український радянський архітектор єврейського походження.
 Вайнер Лазар Самуїлович — американський композитор єврейського походження, автор музики пісень на їдиш та юдейської літургійної музики.

 Вайнер (Дар'ялова) Наталія Аркадіївна ( 1960) — російська телеведуча, тележурналістка, телепродюсерка, психологиня. Засновниця російського телеканалу «Дар'ял ТВ».